Germania
 Elsdorf – comune della Bassa Sassonia
 Elsdorf – quartiere di Porz, Colonia
 Elsdorf – comune della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Elsdorf-Westermühlen – comune dello Schleswig-Holstein
 Slovacchia
 Elsdorf – nome tedesco del comune di Králiky